

Кіцкань () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Костешть.
 Кіцкань () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Богешть.

Кіцкань () — село у Каушенському районі.